Волдемар Мартынович Круминьш (; 23 августа 1931 года, Латвия — 5 июня 2015 года, Лигатне, Латвия) — cеточник бумажной фабрики «Лигатне» Совнархоза Латвийской ССР, Цесисский район. Герой Социалистического Труда (1961). Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.

Биография 
Получил неполное среднее образование. С 1948 года — рабочий, сеточник бумажной фабрики «Лигатне». В 1949—1952 годах проходил срочную службу в Советской Армии. После армии возвратился на фабрику «Лигатне» и продолжил трудиться сеточником.

Достигнув высокого рабочего профессионализма, показывал высокие трудовые результаты. Ежегодно перевыполнял производственные
плановые задания. Активно участвовал в рационализации производства, в результате чего значительно увеличил производительность труда. В 1958 году довёл производительность машины по изготовлению табачной бумаги с 70 до 85 метров в минуту и в последующие годы до 94 метров в минуту. Возглавлял бригаду, которая первая на фабрики завоевала почётное звание «Бригада коммунистического труда».

Бригада сеточников под руководством Волдемара Круминьша за годы Семилетки (1959—1965) ежегодно досрочно выполняла коллективное социалистическое обязательство и плановые производственные задания. Ежегодно бригада изготовляла от 1500—1650 килограммов табачной и сигаретной бумаги при запланированной норме в 1500 килограмм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии целлюлозно-бумажной промышленности» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В последующие годы: старший машинист бумагоделательной машины (1975—1982), председатель совета комплексной бригады фабрики «Легатне» (с 1982 года до выхода на пенсию).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984—1989) от Цесисского избирательного округа, депутатом Цесисского районного Совета народных депутатов, делегатом 11-го и 17-го съездов профсоюзов Латвийской ССР.

После выхода на пенсию проживал в Лигатне Цесисского района, где скончался в июне 2015 года. Похоронен на Спрингском кладбище города Лигатне.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Рига, изд. П. П. Еран, 1989, стр. 854
 Советская Латвия, Главная редакция энциклопедий, 1985

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Умершие в Лигатненском крае
Депутаты районных советов Латвийской ССР